Четвёртая высота — повесть Елены Ильиной.
 Четвёртая высота (фильм) — художественный фильм Игоря Вознесенского, снятый по этой повести.